Kärevere ist der Name eines estnischen Dorfes

 in der Landgemeinde Laeva, Kreis Tartu, siehe Kärevere (Laeva)
 in der Landgemeinde Suure-Jaani, Kreis Viljandi, siehe Kärevere (Suure-Jaani)
 in der Landgemeinde Türi, Kreis Järva, siehe Kärevere (Türi)